Dynatus är ett släkte av bin. Dynatus ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävsteklar
Dynatus